Die 33. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Männer fand vom 28. Oktober bis 6. November 2011 im Luxor Theater in Rotterdam, Niederlande statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2011/12.

Es gelang dem Engländer Nick Matthew, seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen. Nach glatten Siegen über Stéphane Galifi und Tarek Momen, musste Matthew über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen, ehe er den an Position neun gesetzten Mohamed Elshorbagy bezwingen konnte. Im Viertelfinale besiegte er Peter Barker mit 3:1, im Halbfinale den an Position drei gesetzten Ägypter Karim Darwish deutlich mit 3:0. Im Finale traf er auf den an sechs gesetzten Franzosen Grégory Gaultier, der seinerseits zunächst klar gegen Dylan Bennett und César Salazar gewonnen hatte. Auch Gaultier konnte sein Achtelfinale erst im fünften Satz gegen Laurens Jan Anjema gewinnen, ehe er im Anschluss von der verletzungsbedingten Aufgabe Ramy Ashours profitierte. Im Halbfinale bezwang er den an vier gesetzten Engländer James Willstrop deutlich mit 3:0. Im Endspiel behielt Nick Matthew letztlich die Oberhand mit 9:11, 11:9, 11:6 und 11:5. Es war sein zweiter Titel nach 2010, als er James Willstrop im Finale besiegt hatte. Für Grégory Gaultier war es bereits das dritte Endspiel bei einer Weltmeisterschaft, das wie schon 2006 und 2007 für ihn verloren ging. Nick Matthew gelang es als erstem Squashspieler seit Jansher Khan, seinen Weltmeistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Khan gelang dies zum letzten Mal 1996.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen insgesamt drei Spieler an der Hauptrunde teil: Raphael Kandra aus Deutschland konnte sich zunächst erfolgreich qualifizieren, blieb in der ersten Runde gegen Cameron Pilley aber chancenlos. Der zweite deutsche Spieler, Simon Rösner, schied nach überstandener Auftaktrunde in der zweiten Runde gegen den Ägypter Mohamed Elshorbagy aus. Der einzige Schweizer Teilnehmer des Hauptfeldes, Nicolas Müller, erreichte ebenfalls nur die zweite Runde, in der er in fünf Sätzen Ramy Ashour unterlag. In der Qualifikation traten außerdem noch Jens Schoor aus Deutschland (Niederlage in der zweiten Qualifikationsrunde), Aqeel Rehman aus Österreich und Reiko Peter aus der Schweiz an (beide Niederlage in der ersten Qualifikationsrunde).

David Palmer, Weltmeister 2002 und 2006, beendete nach seiner Viertelfinalniederlage gegen Karim Darwish im Alter von 35 Jahren seine aktive Profikarriere.

Insgesamt gab es 64 Teilnehmerplätze im Hauptfeld, die 16 besten Spieler waren gesetzt. Die 32 nachfolgend besten Teilnehmer starteten direkt in der 1. Runde, die übrigen 16 Starterplätze wurden über eine Qualifikation ermittelt. In der Qualifikation traten insgesamt 64 Spieler an. Somit waren bei der Weltmeisterschaft 2011 insgesamt 112 Spieler involviert.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2011 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 275.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
2011
Squashturnier in Rotterdam